Yakuza (videojoc) (del seu nom en japonès Ryū Ga Gotoku), videojoc d'acció i aventura desenvolupat per Sega
 Religion in Geschichte und Gegenwart, enciclopèdia de referència en teologia i ciències de la religió
 Russian Geology and Geophysics, revista científica especialitzada en geologia i geofísica
 Graf geomètric aleatori (del seu nom en anglès Random Geometric Graph), graf geomètric més senzill possible
 RGG també és l'abreviatura d'Arginina-Glicina-Glicina, seqüència d'aminoàcids present en algunes proteïnes